Creon (in het Grieks Κρε(ί)ων | Kreoon, letterlijk "heerser", "vorst", in Latijnse spelling Creon) is de naam van enkele koningen uit de Griekse mythologie.

De belangrijkste zijn:
 Creon (van Thebe), koning-regent van Thebe en broer van Oedipus' moeder Iokaste
 Creon (van Korinthe), koning van Korinthe

Overige:
 Creon (archont), archont van Athene van 682-681 v.Chr.
 Créon, gemeente in Frankrijk
 Creon (vlinders) een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae